Појам Представнички дом може да се односи на:
 Представнички дом (Аустралија), доњи дом аустралијског Парламента
 Представнички дом САД, доњи дом америчког Конгреса
 Представнички дом (Јапан), доњи дом јапанске Скупштине
 Представнички дом (Бразил)